HNJ steht für:
 Halmstad–Nässjö Järnvägar, ehemalige schwedische Privatbahn
 Holy Name of Jesus, englisch für Namen-Jesu-Fest

hnj steht für:
 Mong Njua (ISO-639-3-Code), Varietät der Hmong-Sprache der indigenen Hmong, Dialektkontinuum der westlichen Sprachen der Miao

Abkürzung